DF ima više značenja.

 Metilfosfonil difluorid
 df (Juniks)